Fabio Di Giannantonio (ur. 10 października 1998 w Rzymie) – włoski motocyklista, wicemistrz serii Red Bull MotoGP Rookies Cup w 2015 roku.

Statystyki w MMŚ

Sezony 

* – sezon w trakcie

Starty 

* – sezon w trakcie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1998
Włoscy kierowcy MotoGP
Ludzie urodzeni w Rzymie